Слављевићи може да се односи на:

 Слављевићи (Трново, Источно Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Република Српска, БиХ
 Слављевићи (Трново, Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ